Ко́ла (також Ко́ло, Ко́ва, Ко́ля) — польське прізвище.

Особи 

Ян Кола - декілька людей. 
Павел Кола — галицький підкоморій, каштелян, подільський воєвода
 Миколай Кола — червоногородський староста.

Коли
Польські прізвища